Draganić (Karlovac), een gemeente in de Kroatische provincie Karlovac
Draganić (Rovišće), een plaats in de gemeente Rovišće in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora